Cso Szongmin (1976) dél-koreai tornász, olimpikon
 Cso Szongmin (1987) dél-koreai vitorlázó, olimpikon